Diphtherostomum är ett släkte av plattmaskar. Diphtherostomum ingår i familjen Zoogonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Diphtherostomum